O Jornal da Noite é um noticiário emitido pela SIC, SIC Internacional e SIC Notícias. É apresentado de segunda a sexta-feira pelos jornalistas Rodrigo Guedes de Carvalho e Clara de Sousa. Aos fins de semana, é apresentado por João Moleira. Tem o lema de "O País e o mundo, todos os dias às 20!" Desde 9 de novembro de 2015 que é emitido em simultâneo com a SIC Notícias.

Apresentadores

Atuais Apresentadores

Antigos Apresentadores
Conceição Lino (1992-2011)
José Alberto Carvalho (1992-2001)
Maria João Ruela (1992-2016)
Nuno Santos (1997-2001)
Paulo Camacho (1992-2007)
Pedro Mourinho (2011-2020)
Ana Lourenço (2004-2006)
João Adelino Faria (2004-2006)
Carlos Daniel (2000-2001)
Paulo Nogueira (1992-2019)

Comentadores Residentes 
 Domingo - Luís Marques Mendes (inicialmente o espaço de comentário era ao Sábado)
 Pontualmente - José Gomes Ferreira (assuntos relacionados com economia)

Rubricas 
 "Perdidos e Achados" - Recupera e actualiza histórias, pessoas e locais que foram notícia e de que nunca mais ouvimos falar (todos os Sábados)
 "Futuro Hoje" - A SIC mostra o que já existe com alguns vislumbres de futuro. Os jogos, as máquinas, os sites e as ideias que fazem o mundo moderno, pela visão do jornalista Loureço Medeiros. (Terças-feiras)
 "Contas Poupança" - Apresentado pelo jornalista Pedro Anderson. (Quartas-feiras)
"Vamos a jogo" - Entram em campo os protagonistas do futebol de uma forma pouco usual. (Sextas-feiras)
 "Grande Reportagem SIC" (todos os Domingos)
 Reportagem Especial SIC
 "Polígrafo SIC" - Programa que Fala sobre Notícias Verdadeiras, Falsas e no que Podemos Acreditar. Apresentado pelo o Jornalista Bernardo Ferrão. O Programa é Emitido Todas as Segundas.

Telejornais de Portugal
1992 na televisão em Portugal
1993 na televisão em Portugal
1994 na televisão em Portugal
1995 na televisão em Portugal
1996 na televisão em Portugal
1997 na televisão em Portugal
1998 na televisão em Portugal
1999 na televisão em Portugal
2000 na televisão em Portugal
2001 na televisão em Portugal
2002 na televisão em Portugal
2003 na televisão em Portugal
2004 na televisão em Portugal
2005 na televisão em Portugal
2006 na televisão em Portugal
2007 na televisão em Portugal
2008 na televisão em Portugal
2009 na televisão em Portugal
2010 na televisão em Portugal
2011 na televisão em Portugal
2012 na televisão em Portugal
2013 na televisão em Portugal
2014 na televisão em Portugal
2015 na televisão em Portugal
2016 na televisão em Portugal
2017 na televisão em Portugal
2018 na televisão em Portugal
2019 na televisão em Portugal
2020 na televisão em Portugal
2021 na televisão em Portugal
Programas de televisão premiados com o Troféu TV 7 Dias
Programas de televisão premiados com o Globo de Ouro (Portugal)
2022 na televisão em Portugal
2023 na televisão em Portugal